

Patronyme 
 Emi Takei (1993- ), actrice japonaise
 George Takei (1937- ), est un acteur américain d'origine japonaise.
 Hiroyuki Takei (1975- ), est un auteur japonais de manga.
 Kyosuke Takei (1978- ), est un coureur cycliste japonais.
 Takuya Takei (1986- ), est un footballeur japonais.

Homonymie
Homonymie de patronyme